Senar (lateinisch) steht für:

 den lateinischen Vers mit sechs Hebungen, siehe Senar (Verslehre)

Senar ist der Familienname folgender Personen:

 Müzeyyen Senar (1918–2015), türkische Sängerin 

Senar ist der Name der

 Villa Rachmaninow in Hertenstein, Gemeinde Weggis, in der Schweiz

SENAR ist die Abkürzung des

 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Brasiliens nationaler Ausbildungsdienst für die Landwirtschaftslehre)